5-й Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) в Дивизионе «С»  проходил в столице Андорры Андорра-ла-Велья. Победитель турнира — сборная Шотландии.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Плей-офф 

 Матч за 5-е место
  Мальта —  Гибралтар — 50:22
 Матч за 3-е место
  Андорра —  Кипр — 49:36

Ссылки 
Статистика Чемпионата Европы — дивизион С

2010
2010 год в баскетболе